La Piedra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Piedra, Guerrero, 
 La Piedra, Veracruz, 
 La Piedra, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 La Piedra, Hidalgo, Chapulhuacán, 
 La Piedra, Chiapas, Huixtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar